Hurn est un village du Dorset, en Angleterre.

 David Hurn (1934-) est un photographe britannique.
 Yung Hurn, né Julian Sellmeister (1995-) est un musicien de hip-hop autrichien.

Homonymie de patronyme